

Sigle 
 Hanna-Barbera – casa di produzione statunitense specializzata nei cartoni animati 
 Havnar Bóltfelag – squadra calcistica delle Isole Fær Øer, nota anche come HB Tórshavn
 Heavy Bomber – bombardiere pesante
 Hofbräuhaus, birrificio e birreria di Monaco di Baviera
 Brinell Hardness – Durezza di un materiale misurata col metodo Brinell
 Half Board – Mezza pensione – Termine alberghiero
 Humbucker – un tipo di pickup per chitarra elettrica
 HB – una marca di sigarette
 Huntington Beach – città della California

Biologia 
 Hb – simbolo dell'emoglobina

Cancelleria 
 HB (Hart Bleistift – Mina Dura) – gradazione della scala di durezza delle matite inglese.

Codici 
 HB – codice vettore IATA di Harbor Airlines
 HB – codice ISO 3166-2:DE di Brema (Germania)
 HB – codice ISO 3166-2:HU di Hajdú-Bihar (Ungheria)

Musica 
 HB – ex gruppo symphonic metal cristiano finlandese

Sport 
 HB – abbreviazione di halfback, ruolo del football americano

Altro 
 HB – targa automobilistica di Hartberg (Austria)
 HB – targa automobilistica di Brema (Germania)
 HB – targa automobilistica dell'Esercito (Polonia)
 HB – targa automobilistica di Havlíčkův Brod (Repubblica Ceca)
 Hb – album di Francisco López e Lawrence English del 2009